Бори́с Леони́дович Сомерша́ф (; род. 5 апреля 1968, Москва) — польский дирижёр, композитор, певец и аранжировщик.

Биография 
Борис Сомершаф родился в Москве, в семье с музыкальными традициями, с еврейскими  и польскими корнями. Его отец — архитектор Леонид Борисович Сомершаф (1936—1994, родом из Херсона) — участвовал в проекте постройки посольства Польской республики в Москве между улицей Климашкина и Большим Тишинским переулком, а также посольства РФ в Варшаве. Мать — Мария Ричардовна Сомершаф (род. 1939) — дочь сценографа Ричарда Потоцкого (1915—1975) и режиссёра анимационного кино Сарры Яковлевны Мокиль, сестра актрисы Малгожаты Потоцкой. Племянник звукорежиссёра Яна Потоцкого.

В 1974—1975 годах учился в школе № 165; с 1975 по 1986 год учился в Московском хоровом училище имени А. В. Свешникова. В 1986—1991 годах учится в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского у профессора  Бориса Тевлина. В 1991 году уезжает в Польшу, где с 1991 по 1996 год учится в Музыкальном университете имени Фредерика Шопена. В 1991—1997 годах — дирижёр и художественный руководитель вокального ансамбля «In Corpore». В 90-х годах, как баритон Сомершаф участник ансамбля старинной музыки «Cantus Firmus», с которым он участвовал во многих концертах, конкурсах, записях и гастролях. В 1996—1998 годах — дирижёр «Collegium Musicum» («Коллегиум Музикум») в Варшавском университете. Начиная с 1999 года, Борис Сомершаф является дирижёром и художественным руководителем мужского вокального ансамбля «Kairos» («Кайрос»), с 2016 года — главный дирижёр Варшавского межинститутского хора. Он также написал музыку для многих театральных постановок, документальных фильмов и телесериалов.

В 1997—2001 годах, будучи руководителем хора и солистом, участвовал в записи польских версий мультфильмов для детей: Анастасия, Мулан, Принц Египта, История игрушек 2, Король Лев 2, Покахонтас 2, Бэмби, Горбун из Нотр-Дама, Гринч — похититель Рождества, Красавица и Чудовище и другие. Сомершаф  автор музыки для польских телесериалов, телевизионных программ и документальных фильмов, таких как, «Czapla i żuraw» («Цапля и журавль») — 1994 год; «Miodowe lata» («Медовые годы») — телевизионный сериал 1998—2003 год; «Klasa na obcasach» («Класс на каблуках») — телевизионный сериал 2000—?; «Życie dla życia» («Жизнь для жизни») — 2001 год; «Strażnik minionego czasu» («Хранитель прошедшего времени») — 2003 год; «Całkiem nowe lata miodowe» («Совершенно новые годы медовые») — телевизионный сериал 2004—?; «Dusza słowiańska w bezdusznych czasach» («Славянская душа в бездушные времена») — 2005 год.

Сомершаф известен как исполнитель русских романсов XIX-XX века, записал два компакт-диска с ними, в 2005  и 2010 годах. Как вокалист, аранжировщик и дирижёр, принимал участие в записи польской классической музыки. Более десяти лет ведёт вокальные мастерклассы в Варшаве, Люблине, Гданьске, Кракове и др. польских городах.

С 1991 года живёт и работает в Варшаве.

Примечания

Ссылки 
 Strona internetowa zespołu "Kairos"
 Borys Somerschaf na stronie "muzykarosyjska.pl"

Композиторы Польши XX века
Композиторы Польши XXI века
Композиторы по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Композиторы XX века
Композиторы XXI века
Певцы и певицы XX века
Певцы и певицы XXI века
Выпускники Академии хорового искусства
Выпускники Московской консерватории
Выпускники Музыкального университета имени Фридерика Шопена